Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 23 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Conchita Martínez.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2004
Tennis en février 2004